

Persone 

 Martinelli – cognome italiano

Altro 
 Martinelli – gruppo musicale disco italiano